Vecchioni ist der Familienname folgender Personen:

 August Vecchioni (1826–1908), deutscher Journalist, Verleger und Politiker
 Roberto Vecchioni (* 1943), italienischer Cantautore und Schriftsteller